I liga polska w piłce nożnej plażowej (znana też jako I liga beach soccera) – druga w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce. Stanowi ona zarazem najniższy szczebel. Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon). Ma ona charakter ligi otwartej.

Historia 
Od sezonu 2012 w polskiej piłce nożnej plażowej uległ zmianie system rozgrywek. Wcześniej nie obowiązywał podział drużyn na szczeble ligowe, każda z nich brała udział w głównym turnieju Mistrzostw Polski, bądź w turniejach eliminacyjnych (przy organizowaniu przez Beach Soccer Polska). W sezonach 2013-2017 PZPN podjął decyzję o podzieleniu na dwie grupy. W sezonie 2016 związek podjął decyzję o rozgrywaniu turniejów systemem każdy z każdym. W latach 2013-2017 czołowe drużyny obydwóch z grup uzyskiwały awans do turnieju barażowego o wejście do Ekstraklasy. Od 2018 roku dwie najlepsze drużyny uzyskują automatyczny awans do najwyższej ligi. W związku z pandemią COVID-19, Polski Związek Piłki Nożnej postanowił o jednorocznym wstrzymaniu rozgrywek Ekstraklasy oraz I ligi w sezonie 2020.

Tabela wszech czasów I ligi 
Stan po sezonie 2022.

Legenda:
 uczestnicy I ligi sezonu 2021
 uczestnicy Ekstraklasy sezonu 2022

Objaśnienia 
 Przy równej liczbie punktów o kolejności decyduje lepsza różnica bramek, następnie większa liczba goli zdobytych.
 W tabeli nie uwzględniono meczów z turnieju barażowego.

Kluby według miast

Statystyki

Rekordowe ilości bramek 
 23 bramki:
 Heiro Rzeszów - Sośnica Gliwice 14:9 (2019)
 22 bramki:
 Milenium Gliwice - Heiro Rzeszów 18:4 (4:0, 10:3, 4:1) (2016)
 Zgoda Chodecz Beach Soccer Team - Hetman Tykocin 13:9 (2019)
 21 bramek:
 MOSiR Michałowo - KTS Frombork 15:6 (2022)
 Red Devils Chojnice - Wodomex Bojano 14:7 (2016)
 20 bramek:
 FC Toruń - Sośnica Gliwice 17:3 (2019)
 Red Devils Chojnice - Bryza Sztutowo 14:6 (2016)
 19 bramek:
 Hetman Tykocin - Sośnica Gliwice 16:3 (2019)
 Boruta Zgierz - Heiro Rzeszów 9:9, d. 1:0 (2019)
 18 bramek:
 KP Łódź - Straż Pożarna Choszczno 17:1 (6:0, 3:0, 8:1) (2013)
 SAN AZS Łódź - Straż Pożarna Choszczno 15:3 (5:2, 5:0, 5:1) (2015)
 Wodomex Bojano - Bryza Sztutowo 13:5 (1:2, 6:1, 6:2) (2015)
 Heiro Rzeszów - Sośnica Gliwice 13:5 (6:2, 1:2, 6:1) (2018)
 KP Łódź - Dragon's Sławno 12:6 (2014)
 BSCC Łódź - Heiro Rzeszów 12:6 (2018)
 Playa Marina Lublin - Sośnica Gliwice 12:6 (2021)
 Zgoda Chodecz Beach Soccer Team - Sośnica Gliwice 11:7 (4:2, 3:5, 4:0) (2021)
 Wodomex Bojano - Red Devils Chojnice 10:8 (4:1, 3:1, 3:6) (2015)
 17 bramek:
 Włókniarz Pabianice - KTS Frombork 16:1 (2022)
 Sośnica Gliwice - KTS Frombork 14:3 (2022)
 Zgoda Chodecz Beach Soccer Team - Sośnica Gliwice 10:7 (6:2, 1:2, 3:3) (2018)
 Firtech Becpak Beckerarena Warszawa – Stralco Strzelce Krajeńskie 9:8 (1:1, 3:3, 5:4) (2015)
 Futsal Nowiny - Heiro Rzeszów 9:8 (1:3, 4:2, 4:3) (2016)

Rekordowa przewaga zwycięska 
 16 bramek:
 KP Łódź - Straż Pożarna Choszczno 17:1 (6:0, 3:0, 8:1) (2013)
 Zgoda Chodecz Beach Soccer Team - Heiro Rzeszów 16:0 (4:0, 6:0, 6:0) (2016)
 15 bramek:
 Włókniarz Pabianice - KTS Frombork 16:1 (2022)
 14 bramek:
 Milenium Gliwice - Heiro Rzeszów 18:4 (4:0, 10:3, 4:1) (2016)
 FC Toruń - Sośnica Gliwice 17:3 (2019)
 13 bramek:
 Hetman Tykocin - Sośnica Gliwice 16:3 (2019)
 Hetman Tykocin - Kotwica Kołobrzeg 14:1 (2019)
 12 bramek:
 SAN AZS Łódź - Straż Pożarna Choszczno 15:3 (5:2, 5:0, 5:1) (2015)
 Dragon Bojano - Sośnica Gliwice 12:0 (4:0, 4:0, 4:0) (2018)
 11 bramek:
 Sośnica Gliwice - KTS Frombork 14:3 (2022)
 SAN AZS Łódź - Zgoda Chodecz Beach Soccer Team 13:2 (3:1, 4:0, 6:1) (2015)
 Wodomex Bojano – Straż Pożarna Choszczno 12:1 (6:0, 2:0, 4:1) (2013)
 Zgoda Chodecz Beach Soccer Team - Kotwica Kołobrzeg 12:1 (2019)
 BSC Termy Poddębice - Playa Marina Łodź 12:1 (2021)

Zobacz też 
 Piłka nożna plażowa w Polsce
 Mistrzostwa Polski w piłce nożnej plażowej mężczyzn
 Ekstraklasa w piłce nożnej plażowej

Uwagi

Przypisy 

!